Erlach puede referirse a:
Geografía
 Bad Erlach, municipio del Distrito de Wiener Neustadt-Land, Austria.
 Erlach, comuna suiza del cantón de Berna.
 Distrito de Erlach, en el cantón de Berna.
Personas
 Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723), arquitecto austríaco.
 Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693–1742), arquitecto austríaco.